Lacker ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Lacker (* 1936), österreichischer Mittelstreckenläufer
 Jeffrey M. Lacker (* 1955), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Banker